El Torneig de Brussel·les 2011, conegut oficialment com a Brussels Ladies Open 2011 és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier Tournaments de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va disputar entre el 14 i el 21 de maig de 2011 al Royal Primerose Tennis Club de Brussel·les, Bèlgica.

La danesa Caroline Wozniacki va guanyar el seu quart títol de la temporada.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial    
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

WTA Tour 2011
Competicions tennístiques a Bèlgica